Чемпионат мира по ралли 1982 года — десятый сезон чемпионата мира по ралли под эгидой ФИА. Сезон 1982 года как и предыдущий состоял из 12 этапов, но претерпел одно изменение, место отменённого из-за Фолклендской войны Ралли Аргентина заняло Ралли Новой Зеландии.

Чемпионат 1982 года ознаменовался введением новой классификации спортивных автомобилей, согласно которой самыми быстрыми в ралли стали машины Группы B, самые мощные за всю историю турнира. Основную борьбу в сезоне вели два немецких автопроизводителя: Audi и Opel. Пилот последней, немец Вальтер Рёрль смог завоевать свой второй чемпионский титул, на этот раз за рулем модели Opel Ascona 400. Однако, по ходу сезона он поссорился с руководством Opel Rally Team. Уже завоевав досрочно свой титул в личном зачёте Рёрль пропустил финальную гонку в Великобритании, где его бывшая команда имела шанс единственный раз в истории побороться за общую победу в зачёте марок. Пилоты Audi — Мишель Мутон и Ханну Миккола заняли второе и третье место в чемпионате соответственно, что позволило Audi с её полноприводной моделью Quattro выиграть своей первый титул среди производителей. «Серебро» в чемпионате Мишель Мутон стало настоящей сенсацией, по сей день это лучший показатель для женщины-пилота за всю историю как WRC, так и вообще чемпионатов мира в автоспортивной дисциплине.

Как и в предыдущих сезонах в зачет чемпионата пилотов входили результаты всех 12 этапов сезона, а в зачет чемпионата производителей только 10. Два этапа не входивших в зачет чемпионата производителей в 1982 году — это Ралли Швеция и Ралли Кот-д'Ивуар. Вальтер Рёрль за рулем Opel показал на этих этапах хороший результат — третье и первое место соответственно.

Чемпионат мира по ралли 1982 года

Карта чемпионата мира 1982 года

Команды и участники

Результаты этапов

Личный зачёт 

Топ-22

Чемпионат производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

См. также 
 Группа B

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1982 год в автоспорте
Сезоны WRC